La temporada 1965-66 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la octava edición de la máxima competición europea de clubes de balocnesto femenino, organizada por la FIBA. 

El Daugava Riga ganó su sexto título, el tercero consecutivo. El Slovan Orbis Praga jugó la última de sus tres finales, todas perdidas.

Resultados

1ª Fase previa
 (77-42, 95-41) MTK Budapest 172-83 Union Marlahilf
 (56-40, 45-25) CREF|CREFF Madrid 101-65 Benfica de Luanda
 (76-58, 59-65) AMJV Amsterdam 135-123 Gerbe Montceau

2ª Fase previa
 (73-49, 79-90) Wisla Cracovia 152-139 MTK Budapest
 (55-50, 71-43) Portorico Vicenza 126-93 CREF|CREFF Madrid
 (82-64, 86-59) Slavia Sofia 168-123 AMJV Amsterdam
 (56-73, 73-55) Slovan Orbis Praga 129-128 DHFK Leipzig

Cuartos de final
 El Daugava Riga quedó exento por ser el vigente campeón
 (83-64, 67-54) Wisla Cracovia 150-118 Radnicki Belgrado
 (86-66, 83-71) Slavia Sofia 169-137 Portorico Vicenza
 (55-39, 51-25) Slovan Orbis Praga 106-64 Maccabi Tel Aviv

Semifinales
 (53-57, 58-49) Daugava Riga 111-106 Wisla Cracovia
 (67-52, 51-65) Slovan Orbis Praga 118-117 Slavia Sofia

Final
 (62-39, 73-56) Daugava Riga 135-95 Slovan Orbis Praga

Clasificación
  Daugava Riga

  Slovan Orbis Praga

  Slavia Sofia
  Wisla Cracovia

  Maccabi Tel Aviv
  Portorico Vicenza
  Radnicki Belgrado

  AMJV Amsterdam
  DHFK Leipzig
  CREFF Madrid
  MTK Budapest

  Benfica de Luanda
  Gerbe Montceau
  Union Marlahilf

Referencias

Baloncesto en 1965
Baloncesto en 1966
Euroliga Femenina